Název Těšínov má více sídel:
 Těšínov (Protivín), část města Protivín v okrese Písek
 Těšínov (Petříkov), část obce Petříkov v okrese České Budějovice